Igrište est un toponyme qui peut désigner :
Igrište, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Igrište, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica.